Tebas (ninfa) 
 Tebas (arquiteto)

Localidades
 Tebas (Egito) 
 Tebas (Grécia) 
 Tebas (Leopoldina) — distrito

Desambiguações de topônimos